World Matchplay 2017 (darts)
 World Matchplay 2017 (golf)